Лапка — шляхетський рід Великого князівства Литовського, герба Дружина
 Лапка () — п'ятий від основи членик ноги комахи (перший — тазик, другий — вертлюг, третій — стегно, четвертий — голінка)

Топонім

Лапка — село в гміні Барчево Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Лапка — назва кількох водних об'єктів у Росії
 Лапка — річка в Санкт-Петербурзі й Ленінградській області
 Лапка — річка в Ярославській області, притока Ухри

Див. також 
 Лапа (значення)
 Лапки (значення)